Lovejoy kan avse:

 Lovejoy – en brittisk drama tv-serie visad första gången 1986
 Lovejoy (romanserie) – en serie romaner av John Grant
 Lovejoy (musikalbum av Albert King) – ett musikalbum av Albert King från 1971

Geografi
 Lovejoy, Georgia – en stad i Georgia, USA
 Lovejoy, Kalifornien – en bosättning i Kalifornien, USA
 Lovejoy – ett annat namn på orten Brooklyn, Illinois

Himlakroppar
 Lovejoy – två kometer upptäckta 2007, se C/2007 E2 eller C/2007 K5.
 Lovejoy – en komet som upptäcktes 2011, se C/2011 W3.
 Lovejoy – en komet som upptäcktes 2013, se C/2013 R1.
 Lovejoy – en komet som upptäcktes 2014, se C/2014 Q2, som under vintern 2014/2015 blev synlig för blotta ögat.
 Lovejoy – en asteroid, se 61342 Lovejoy.

Personer
 Arthur Oncken Lovejoy (1873–1964), en amerikanske idéhistoriker
 Ben Lovejoy (1964–), en amerikanske ishockeyspelare
 Terry Lovejoy (1966–), en australisk amatörastronom

Fiktiva
 Pastor Lovejoy – en karaktär i TV-serien Simpsons